Федотов, Николай:
 Федотов, Николай Парфенович (1920—1986) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Федотов, Николай Фёдорович (1915—1994) — полный кавалер ордена Славы.